Murder music est une expression créée par le militant homosexuel britannique Peter Tatchell au milieu des années 1990 pour désigner les œuvres homophobes de certains musiciens jamaïcains, en premier lieu des artistes de dancehall et ragga qui appellent à la violence physique contre les gays et encouragent le meurtre d'homosexuels.

Tatchell et des organisations comme Human Rights Watch ont accusé Beenie Man, Elephant Man, Sizzla, Bounty Killer, Vybz Kartel, Capleton, T.O.K., Buju Banton et d'autres de promouvoir la violence homophobe à travers leur musique.

Tatchell a réclamé des lois à l'encontre de la musique homophobe et a participé à des manifestations contre des concerts. Une cible durable de ses critiques a été les artistes de reggae dont les paroles semblent encourager la violence, y compris le meurtre de gays. La campagne de Tatchell a commencé au début des années 1990 à la sortie de la chanson de Buju Banton  (reniée depuis par son auteur, exclue de son répertoire et des ventes pour cette raison). Il est intervenu à la cérémonie des MOBO Awards pour protester contre la présence de chanteurs de murder music. Il a reçu des menaces de mort et fut accusé de racisme. Tatchell s'est défendu en rappelant qu'il a consacré sa vie à lutter contre le racisme, et que ses déclarations sur la Jamaïque avaient pour but d'aider les habitants de l'île « terrorisés » par cette musique. L'homosexualité masculine est passible de dix ans de prison en Jamaïque.

Tatchell a aussi critiqué le rap à travers Eminem, disant qu'« il n'est pas difficile d'imaginer Eminem comme un gay réprimé, honteux de lui-même et haïssant les femmes », sur l'examen de son apparence et de son obsession pour la sexualité gay. 

D'autres chanteurs français comme Admiral T, Orelsan, Sexion d'assaut, Krys ou Seth Gueko ont essuyé les mêmes critiques en raison des appels au meurtre que contiendraient certaines de leurs chansons.

Notes

Voir aussi
Droits des personnes LGBT en Jamaïque
Homosexualité dans la chanson

Liens externes
Article in Guardian Unlimited, UK
Murder in Dancehall

Homosexualité masculine dans la musique
Ragga
Terme LGBT
Violence contre la communauté LGBT
LGBT en Jamaïque
LGBT de la diaspora africaine
Discours de haine